Batteriet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Batteriet, Korsholm, Österbotten, 
 Batteriet, Raseborg, Nyland,

Se även
Batteri (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar